A Copa América de Futsal de 1999 foi a 6ª edição do troféu sob a chancela da FIFA. Todos os jogos foram disputados na cidade de Joinville, Brasil. 

O Brasil sagrou-se campeão batendo o Paraguai na final por 9 a 4.

Premiação

Ranking final

Ligações externas 
Conmebol 
Ogol

1999